Gabryś ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Gabryś (* 1974), polnischer Komponist und Kontrabassist
 Jerzy Gabryś (* 1981), polnischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Gabrys